Ring Ring:

 Ring Ring — дебютный студийный альбом шведской группы ABBA.
 Ring Ring — сингл 1973 года шведской группы ABBA.